De Grote Raad van Vaud (Frans: Grand Conseil) is het kantonsparlement van het kanton Vaud. De Grote Raad heeft wetgevende bevoegdheden en bestaat uit 150 leden die via algemeen kiesrecht voor de duur van vijf jaar worden gekozen.

Samenstelling 

De samenstelling van de Grote Raad na de verkiezingen van 1998 tot 2012 ziet er als volgt uit:

Geschiedenis 
In 1981 werd Marguerite Narbel de eerste vrouwelijke voorzitter van de Grote Raad van Vaud.

Zie ook
 Staatsraad van Vaud
 Kantonsparlement
 Grote Raad

Externe links
 Website van de Grote Raad
 Uitslagen van de verkiezingen 1998, 2002

Vaud
Vaud